Волнино — название нескольких населённых пунктов:

 Волнино — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Волнино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Волнино — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 
 Волнин
 Волниково